Джордж Герберт Шелдон (; 17 мая 1874 — 25 ноября 1907, Сент-Луис) — американский прыгун в воду, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Шелдон участвовал только в прыжках с вышки. Он занял первое место и выиграл золотую медаль.

Ссылки 
 Джордж Шелдон на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1874 году
Родившиеся 17 мая
Умершие в 1907 году
Умершие 25 ноября
Умершие в Сент-Луисе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Прыгуны в воду США
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Включённые в Зал Славы мирового плавания